Pero Moniz (Cadaval) - freguesia do concelho de Cadaval

Pero Moniz (corregedor) - governador de Cabo Verde

Desambiguação